Три французских линейных корабля «старого режима» носили название Соле́й Рояль (), в честь «короля-солнца» — Людовика XIV.

 Солей Рояль (линейный корабль, 1669) — флагман Турвиля. Сожжен брандерами при Ла-Хог
 Солей Рояль (линейный корабль, 1692) — спущен на воду в 1692 как Foudroyant. Переименован в 1693. Затоплен в 1707 в Тулоне, поднят и продан на слом.
 Солей Рояль (линейный корабль, 1749) — флагман де Конфлана. Сел на мель и сожжен командой при Кибероне